Гронау може бити:

 Гронау (Лајне), град у округу Хилдесхајм, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Гронау (Вестфалија), град у округу Боркен, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.